Линденау ():
 Линденау (Верхняя Лужица) — коммуна в земле Бранденбург (Германия).
 Линденау, Бернгард Август (1779—1854) — саксонский государственный деятель.
 Линденау, Николай Иванович — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Линденау, Якоб (ок. 1700—1795) — российский этнограф.
 Линденау — до 1945 г. название села Любимовка в Токмакском районе Запорожской области.
 Линденау — крупный ударный кратер в юго-восточной материковой области видимой стороны Луны.